Сан Педро лос Пинос има више значења:

 Сан Педро лос Пинос (Сан Херонимо Текуанипан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Педро лос Пинос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику